Der Grand Prix Hassan II 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 14. April 2013 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Pablo Andújar, der bereits in der ersten Runde gegen Pablo Carreño Busta ausschied. Im Doppel ist die Paarung Dustin Brown und Paul Hanley Titelverteidiger. Sie nahmen jedoch in diesem Jahr mit jeweils anderen Partnern am Turnier teil. Die Doppelkonkurrenz konnte die an Nummer 1 gesetzte Paarung Julian Knowle und Filip Polášek gewinnen, die im Finale Vorjahressieger Brown mit seinem Partner Christopher Kas besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. April 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und im Hauptfeld des Turniers gespielt:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Casablanca